Тора́м-Бас (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Алло-Кольмар. Округ коммуны — Кастелан.

Код INSEE коммуны — 04218.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 202 человека.

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и туризм. Есть пивоваренный завод.

В 2007 году среди 122 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 88 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 88 активных работали 75 человек (43 мужчины и 32 женщины), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 34 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Башня Пьегю (XIV век), расположена на холме с видом на Торам-Бас
 Церковь Св. Петра в оковах (1588 год)
 Часовня Нотр-Дам-де-Пьегю (XVI век), исторический памятник
 Церковь Шато-Гарнье (1859 год, в 1870—1872 годах была достроена колокольня)
 Часовня Сен-Тома (XII—XIII века)
 Часовня Сент-Агат (1861 год)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки